Францен, Франзен, Франсен (Franzen или Franzén) — скандинавская фамилия.

Персоналии 
 Франзен, Джонатан (род. 1959) — американский писатель.
 Францен, Одд (1913—1977) — норвежский футболист, хоккеист и прыгун с трамплина.
 Францен, Петер (род. 1971) — финский актёр.
 Франсен, Франс Микаэль (1772—1847) — шведский поэт.
 Франзен, Юхан (род. 1979) — шведский профессиональный хоккеист.